Вооружённые силы Брунея () — военная организация Султаната Бруней предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. Состоят из сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил.

Состав вооружённых сил

Сухопутные войска 

Сухопутные силы  — три пехотных батальона и батальон поддержки.

Согласно данным IISS The Military Balance на 2010 год сухопутные войска Брунея имели в своём распоряжении следующую технику.

Военно-морские силы 

Военно-морской флот — 3 ракетных катера, 3 патрульных катера, 2 амфибии, 2 десантных катера, 17 малых речных катеров.

Военно-воздушные силы 

Военно-воздушные силы — три вертолётные эскадрильи, 1 эскадрилья транспортных самолётов, подразделения ПВО, технические и вспомогательные подразделения.

Ссылки 
 Официальная страница министерства обороны Брунея

Примечания 

Вооружённые силы Брунея